Майкл О’Нил (, род. , Монтгомери, Алабама) — американский актёр.

Ранняя жизнь и образование 
О’Нил родился и вырос в Монтгомери, штат Алабама. Он ходил в Среднюю школу Кэпитол-Хайтс () и Старшую школу им. Роберта Е. Ли (), которую окончил в 1969 году. В старшей школе он играл в баскетбол и на выпускном был назван щеголем и любимчиком класса. В 1974 году он выпустился из Обернского университета В университетские годы О’Нил находился под опекой актёра Уилла Гира и одной из его дочерей Эллен Гир в театре на открытом воздухе «Theatricum Botanicum» в Лос-Анджелесе. Позже он переехал в Нью-Йорк, чтобы там продолжить актёрскую карьеру.

Личная жизнь 
О’Нил делит своё время между Лос-Анджелесом и Бирмингемом в Алабаме, где живёт вместе с женой и тремя дочерьми.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Монтгомери